Плаву́чая устано́вка для добы́чи, хране́ния и отгру́зки не́фти () вид нефтепромысловой платформы, используемой при добыче нефти в открытом море. Нефть и газ поступают в установку с близлежащих платформ и хранятся до отгрузки в нефтеналивное судно или отправки по нефтепроводу.

История 

Нефть добывается в открытом море с 1950-х гг. Первоначально все нефтепромысловые платформы устанавливались на дно, но после того как в 1970-х гг. нефтедобыча стала осуществляться в более глубоких областях, стали использоваться плавучие установки.

Первая плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти Castellon была построена компанией Shell в Испании в 1977 году.

C 2009 года Компаниями Shell и Technip реализуется проект Prelude FLNG — плавучего завода по производству сжиженного природного газа (СПГ), который смог бы (работая по тому же принципу, что и нефтяная установка) добывать и сжижать газ в море, а затем отгружать его на специализированные суда Газовозы для доставки потребителям в любую точку мира.
Сооружение станет самым большим плавучим объектом на Земле.
Плавучий завод — это новый тип морских сооружений, отличающийся от Плавучей установки для добычи, хранения и отгрузки (FPSO) наличием на борту полного комплекса оборудования для глубокой переработки углеводородов, идентичного традиционным заводам СПГ на берегу.

Сингапур занимает 70 % мирового рынка плавучих установок для добычи, хранения и отгрузки нефти.

Принцип работы 

Нефть накапливается в плавучей установке для добычи, хранения и отгрузки нефти до тех пор, пока не накопится достаточного количества для наполнения нефтеналивного судна.

На плавучей платформе может происходить сепарация нефти. Однако, предпочтительнее осуществлять первичную сепарацию на нефтепромысловой платформе для экономии места в резервуарах плавучей платформы.

Сепарация — первичный технологический процесс подготовки промысловой нефти, предполагает очистку добытой нефти от нефтяного газа, воды и механических примесей.

Действующие плавучие установки

Примечания

Ссылки 
 
 Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) Installations at the United Kingdom Offshore Operators Association
 FPSO’s FAQ’s at the United Kingdom Offshore Operators Association
 FPSOs at the U.S. Department of the Interior’s Minerals Management Service — Gulf of Mexico OCS Region
 FPSO pages at Offshore-Technology
 Kizomba
 Petrojarl 1
 Terra Nova
 White Rose
 FPSO pages at Ship-Technology
 Anasuria
 Bonga
 Ramform Banff
 Searose
 2004 worldwide survey of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) Units Mustang Engineering and BHP Billiton. (Adobe Acrobat *.PDF document)
 2007 worldwide survey of Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) Units Mustang Engineering and BHP Billiton. (Adobe Acrobat *.PDF document)
 Deep Oil a Nightly Business Report special, includes look at Discoverer Deep Seas (an FPSO)

Нефть
Нефтедобыча
Типы судов и кораблей